Buffalo Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Island (Alabama)
 Buffalo Island (Pike County, Missouri)
 Buffalo Island (Scott County, Missouri)
 Buffalo Island (Nebraska)
 Buffalo Island (North Carolina)
 Buffalo Island (Wisconsin)